Riezler er et efternavn, der henviser til blandt andre:

 Kurt Riezler (1882–1955) – tysk diplomat, politiker og filosof
 Sigmund von Riezler (1843–1927) – tysk historiker

Efternavne